IHB est un sigle qui peut désigner :
 Internationale Hölderlin-Bibliographie (en français, Bibliographie Internationale de Hölderlin), une bibliographie du poète et philosophe allemand Friedrich Hölderlin ;
 Institut d'hydrotechnique et de bonification, un ancien nom de l'École nationale supérieure d'hydraulique, en Algérie.